Tazewell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Tazewell County (Illinois)
Tazewell County (Virginia)